Il doppio del torneo di tennis Magdeburg Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Hill e Andrew Painter che hanno battuto in finale Jan-Ralph Brandt e Dirk Dier 7-6, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  Stefano Pescosolido (primo turno)
 Emanuel Couto /  Nuno Marques (semifinali)

 Tomáš Krupa /  Petr Pála (primo turno)
 Michael Hill /  Andrew Painter (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Magdeburg Challenger 1999